

Géographie
 Gili est un mot balinais et sasak qui signifie "île" :
 Les îles Gili;
 Gili Nanggu;
 Gili Motang.

Personnes 
 Alain Gili (1946-), écrivain français.
 Gemma Gili (1994-), footballeuse espagnole;
 Gérard Gili (1952-), joueur et entraîneur de football français.
 Jean Antoine Gili (1938-), historien du cinéma, spécialiste du cinéma italien.
  (1872-1944), prestidigitateur espagnol
 Marcel Gili (1914-1993), sculpteur français.

Homonymie de patronyme